Daniel du Janerand (1919-1990), peintre français ;
ses fils :
Gilles du Janerand, acteur français, connu sous le nom de scène de Gilles Janeyrand,
Philippe du Janerand (né en 1959), acteur français.